Le mot occidentalis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « , d'occident ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, l'adjectif occidentalis est utilisé comme épithète spécifique ou comme nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 La Francia occidentalis (« Francie occidentale ») est le royaume que reçut le Carolingien Charles le Chauve lors du partage de Verdun, en 843.

Culture et société 
 Occidentalis est une association fondée en 2003 pour défendre les valeurs occidentales et s'opposer à l'islam, autodissoute en 2007.

Épithète spécifique